Toponímia
 Palou (Amer), veïnat de població disseminada al municipi d'Amer, a la Selva
 Palou (la Baronia de Rialb) és un nucli de població al municipi de la Baronia de Rialb, a la Noguera
 Palou (Borriana) és un despoblat i una partida al municipi de Borriana, a la Plana Baixa
 Palou (la Cellera de Ter) és un nucli de població al municipi de la Cellera de Ter, a la Selva
 Palou (Cercs) és un nucli de població al municipi de Cercs, al Berguedà
 Palou o Palol (Elna), despoblat al municipi d'Elna, al Conflent
 Palou (Granollers), barri de Granollers (Vallès Oriental) que havia estat municipi independent fins al 1928 
 Palou (Lladurs), masia al municipi de Lladurs, al Solsonès
 Palou (Montmajor), nucli de població al municipi de Montmajor, al Berguedà
 Palou (Sant Joan les Fonts), nucli de població al municipi de Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa
 el Palou, barri de Sant Pere de Ribes, al Garraf
 Palou (Sant Pere de Torelló), nucli de població al municipi de Sant Pere de Torelló, a Osona
 Palou (Torrefeta i Florejacs) o Palou de Sanahuja, entitat de població al municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra
 el Palou Alt, barri de Sant Pere de Ribes, al Garraf
 Palou de Torà o Palouet, poble al municipi de Massoteres, a la Segarra
 Palou Gros, mas al municipi de Vidrà, a Osona
 Palou Xic, mas al municipi de Vidrà
 Can Cerdà de Palou, mas en el terme del Pla del Penedès, a l'Alt Penedès
 Costes de Palou, muntanya al municipi de Massoteres, a la comarca de la Segarra
 Mas Palou (Abella de la Conca), és una masia al municipi d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà
 Mas Palou (Fontanilles), mas al municipi de Fontanilles, al Baix Empordà
 Mas Palou, mas al municipi de Roses, a l'Alt Empordà
 Masia de Cal Palou, al municipi d'els Plans de Sió, a la Segarra
 Pla de Palou (Granollers), topònim de Granollers, al Vallès Oriental
 Pla de Palou (Santa Eulàlia de Riuprimer), topònim de Santa Eulàlia de Riuprimer, a Osona
 Plans de Palou, topònim de l'Alt Urgell
 Puig de Palou, muntanya a la serra de Milany, a Osona
 Rasa de Palou, curs fluvial a Lladurs, al Solsonès
 Sant Daniel de Palou, església de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages
 Sant Jaume de Palou, església en el terme del Pla del Penedès, a l'Alt Penedès
 Santa Creu de Palou, església del  als afores de Mura, al Bages
 Serra de Palou, a la Noguera
 Son Palou, topònim de la vila de Montuïri, al Pla de Mallorca
 Torrent de Palou, a la Segarra
 Biografies:
 Antoni de Palou, jurista del , fill de Palma
 Arnau de Palou, abat del Monestir de Sant Cugat entre 1226 i 1232
 Berenguer de Palou (trobador), trobador del  nascut a Elna, al Conflent
 Berenguer de Palou I, Bisbe de Barcelona entre 1200 i 1206, any de la seva mort 
 Berenguer de Palou II, bisbe de Barcelona entre 1212 i 1241, data del seu traspàs i tingué una intensa activitat política i militar, participant en diverses croades i en les conquestes de Mallorca, València i Borriana
 Bernat de Palou, jurista del  que assessorà Pere III el Cerimoniós
 Dalmau de Palou, senyor del Castell de Milany, segles XIII-XIV
 Guerau de Palou, conseller de Pere el Cerimoniós, 
 Inés Palou
 Jerònima de Palou, muller de Joan Almogàver, que era cosí de Joan Boscà, qui li dedicà la traducció castellana d'Il Cortegiano 
 María Palou (Sevilla, 1891 - Madrid, 1957), actriu
 Pere de Palou, president de la Generalitat de Catalunya del 1434 al 1437
 Sibil·la de Palou, comtessa d'Empúries, 
 Francesc Palou (Palma, 1723-Santiago de Querétaro, 1789), franciscà company de Juníper Serra, missioner a Mèxic i autor de diverses obres en castellà
 Joan Palou i Coll (Palma, 1828-1906), polític i advocat, autor de La Campana de la Almudaina, que Pitarra parodià a L'Esquella de la Torratxa
 Joan Palou Gonzàlez (Palma, 1953), poeta i pintor mallorquí
 Pedro Ángel Palou García, escriptor mexicà nascut a Puebla de Zaragoza el 1966
 Pedro Ángel Palou Pérez, escriptor i historiador mexicà, nascut a Orizaba el 1932 i pare de Pedro Ángel Palou García
 Rosa Palou i Rumí (Campanet, 1925-?), pintora